Pelkonen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pelkonen (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Pelkonen (ö i Norra Savolax), Varkaus, 

Robotskapade Finlandförgreningar